Ясенов — значения:

 Ясенов, Евгений Юрьевич (род. 1963) — донецкий краевед, журналист и писатель.
 Ясенов, Христо (1889‒1925) — болгарский поэт.
 Ясенов — хутор, Вейделевский район, Белгородская область, Россия
 Ясенов — село в Бродовском районе Львовской области, Украина
 Ясенов — бывшее село в Городокском районе Львовской области, с 18.12.1990 присоединено к селу Новое Село, Украина

См. также 
 Ясенов-Польный